Є кілька футбольних клубів із назвою «Арсенал»:
  «Арсенал» — футбольний клуб з Лондона, Англія.
  «Арсенал» — футбольний клуб з Саранді, Аргентина.
  «Берекум Арсенал» — футбольний клуб з Берекума, Гана.
  «Арсенал» — футбольний клуб з Роутана, Гондурас.
  «Арсенал» — футбольний клуб з Масеру, Лесото.
  «Арсенал Вондерерз» — з Бель-Вю, Маврикій.
  «Арсенал» — футбольний клуб з Крагуєваця, Сербія.
  «Арсенал-Київщина» — футбольний клуб з Білої Церкви, Україна.
  «Арсенал» — футбольний клуб з Житомира, Україна.
  «Арсенал» — футбольний клуб з Києва, Україна.
  «Арсенал» — футбольний клуб з Харкова, Україна.
  «Арсенал» — жіночий футбольний клуб з Харкова, Україна.
  «Арсенал» — футбольний клуб з Тивата, Чорногорія.
  «Арсенал» — футбольний клуб з Тули, Росія.

  «Арсенал» (Київ)  — назва футбольного клубу «Темп» у 1958–1963 роках.